Сосновое — топоним:

Россия 
 Сосновое — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Сосновое — село в Ардатовском районе Мордовии.
 Сосновое — озеро, располагается на территории Еравнинского района Республики Бурятия.
 Сосновое — озеро, находится в долине реки Абакан, в южной части Койбальской степи (Бейский район Хакасии).
 Сосновое — озеро, находится в Красноармейском районе, Челябинской области.

Украина 
 Сосновое — посёлок в Краснолиманском районе Донецкой области.
 Сосновое — посёлок городского типа Березновского района Ровненской области.

См. также 
 Сосновая
 Сосновый
 Сосновое Болото